

Geografia

Austria 
 Lembach im Mühlkreis – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Francja 
 Lembach – gmina

Niemcy 
 Lembach – dzielnica Eltmann
 Lembach – dzielnica Homberg (Efze)